Hamadia – kibbutz israeliano
Hamadia – comune dell'Algeria

Altre voci 
Distretto di Hamadia – distretto dell'Algeria
El Hamadia – comune dell'Algeria
Distretto di El Hamadia – distretto dell'Algeria